Папий Иерапольский (ок. 70 — 155 (165) — святой писатель.
 Ломбардец Папий — автор энциклопедии «Первоначальная основа науки» («Elementarium doctrinae rudimentum», середина XI века) .

Примечания